Osoby o tym nazwisku:
 Crescenzio Sepe – katolicki duchowny
 Frank Sepe – amerykański kulturysta i model 
 Luigi Sepe – włoski piłkarz
 Mojmir Sepe – słoweński trębacz, kompozytor, dyrygent i aranżer